Le terme Concours généraux peut désigner :
 les Concours généraux organisés dans les lycées français ;
 les concours généraux de l'enseignement, en Belgique, institués par Charles Rogier ;
 une épreuve de compétition de gymnastique artistique comportant l'ensemble des agrès ;
 les concours généraux organisés par l'Office européen de recrutement du personnel (EPSO) pour la Fonction publique de l'Union européenne.

voir aussi 
 Concours général agricole, en France.